Pojem token má v různých oblastech různé významy.

 token – pojem z článku Lemma (lingvistika)
 token – symbol při provádění lexikální analýzy
 token je v blockchainu jednotka zpravidla složená z jejího obsahu, řadového čísla, anebo popřípadě jiných údajů, zapsaná do blockchainu pomocí takzvané ražby (v angl. minting)
 bezpečnostní token – zařízení z oboru Počítačová bezpečnost
 token ring – technologie v počítačových sítích (zpráva obsahující oprávnění vysílat v sítích typu token ring, token bus)
 investiční token – elektronická forma držení podílu nebo nároku na budoucí výnosy/zisky v projektu/firmě
 security token – forma elektronického držení podílů navázaná na akcie firmy/projektu řádně schválena regulátory (tokenizace = proces licencovaný komisí pro cenné papíry)
 utility token – forma elektronického držení hodnoty spojené s budoucím užitkem/přínosem, který firma jeho držitelům přinese ve formě služby, produktu či výhod/slev s nimi spojenými (proces není licencován)